Carlo Bonomi – doppiatore italiano
Carlo Bonomi – artista italiano
Carlo Bonomi – imprenditore italiano